WIC peut désigner :

 West-Indische Compagnie, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales ;
 Windows Imaging Component, un composant multimédia de Windows Vista ;
 Windows Integrity Control, une spécification de sécurité de Microsoft, voir Mandatory Integrity Control ;
 World in Conflict, un jeu vidéo ;
 World Investment Conference (Forum international pour les investissements).
 WorldWide International Consulting, www.wic-paris.com une société française spécialisée dans les services de communication à destination des voyageurs (smart services for travellers);
 World Islamic Congress